Stati Uniti d'America
 New Lebanon – città della Contea di Columbia, New York
 New Lebanon – villaggio della Contea di Montgomery, Ohio
 New Lebanon – borough della Contea di Mercer, Pennsylvania